L'édition 2021 du tournoi de tennis de Serbie se déroule du 19 au  puis du 23 au , sur terre battue en extérieur au Novak Tennis Center de Belgrade. Elle appartient à la catégorie ATP 250. 

Il est divisé en deux éditions : le Serbia Open qui prend la place dans le calendrier du tournoi de Budapest et le Belgrade Open qui est exceptionnellement organisé en raison du report d'une semaine de Roland-Garros.

Serbia Open

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Finlandais Emil Ruusuvuori du Français Gaël Monfils, du Hongrois Márton Fucsovics, du Japonais Yoshihito Nishioka, du Suisse Stanislas Wawrinka, du Tchèque Jiří Veselý et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis, Alexei Popyrin, Federico Coria, Taro Daniel, Roberto Carballés Baena, Kwon Soon-woo, Ričardas Berankis, Marco Cecchinato, João Sousa.

Lauréats 
L'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi en battant en finale Aslan Karatsev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. 

En double, Ivan Sabanov et Matej Sabanov décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar. Il s'agit de leur  titre dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Belgrade Open

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Pablo Andújar et des Serbes Laslo Djere et Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Federico Coria, Mats Moraing et Lukáš Klein.

Lauréats 
Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Alex Molčan. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Serbie. 

En double, Jonathan Erlich et Andrei Vasilevski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à André Göransson et Rafael Matos. Il s'agit de leur  titre et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Serbie

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
 
 

Belgrade
ATP 2021
Sport en Serbie en 2021
Tennis en avril 2021
Tennis en mai 2021